Folly est un patronyme européen signifiant également « extravagance » ou « folie » en anglais.

Patronyme 

Anne-Laure Folly (1954-), réalisatrice togolaise
Jean Folly (1810-1854), homme politique suisse
Yoann Folly (1985-), footballeur français
Jean-Christophe Folly, acteur français d'origine togolaise
Folly Bah Thibault, journaliste d'origine guinéenne

Voir aussi 
Folly Seeing All This, album de Michael Mantler
 Refuge du Folly, refuge de Haute-Savoie 
 Fort Folly, village canadien
Folly fort type de fortification essentiellement britannique du .

Homonymie de patronyme